Pohorje lahko:

 Pohorje - pogorje v severovzhodni Sloveniji
 Hočko Pohorje (tudi naselje)
 Lovrenško Pohorje
 Mariborsko Pohorje
 Ribniško Pohorje
 Ruško Pohorje
 Slivniško Pohorje (hribovje)
 Slovenjegraško Pohorje
 Zreško Pohorje

Naselja 
 Hočko Pohorje, občina Hoče–Slivnica
 Slivniško Pohorje, občina Hoče–Slivnica
 Pohorje, Cirkulane, občina Cirkulane

Glej tudi 

 Pohorsko Podravje
 
Naselja v Sloveniji